Toto je přehled všech výsledků fotbalového klubu FC Fastav Zlín v evropských fotbalových pohárech.

Přehled výsledků v evropských pohárech

Reference 

FC Fastav Zlín
Evropské fotbalové soutěže UEFA